Miejscowości w USA:
 Oak Hill – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Wilcox
 Oak Hill – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Oak Hill – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Oak Hill – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Oak Hill – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee

 Oak Hill – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Davidson
 Oak Hill – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Oak Hill (ang. Oak Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Oak Hill (ang. Oak Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville